Georges Lasserre peut désigner :
 Georges Lasserre (1878-1961), homme politique français ;
 Georges Lasserre (1902-1985), juriste et économiste, spécialiste du mouvement coopératif.